Place de la Madeleine peut faire référence à  :

Lieux

Place de la Madeleine, à Dollard-Des Ormeaux.

Place de la Madeleine, à Bergerac (Dordogne) ;
 Place de la Madeleine, à Béziers ;
 Place de la Madeleine, à Bréal-sous-Montfort ;
 Place de la Madeleine, à Geneston ;
 Place de la Madeleine, à Merdrignac ;
 Place de la Madeleine, à Morlaix ;
 Place de la Madeleine, à Nîmes ;
 Place de la Madeleine, à Ombrée d'Anjou.
 Place de la Madeleine, dans le  de Paris
 Place de la Madeleine, à Quintin ;
 Place de la Madeleine, à Rodez ;
 Place de la Madeleine, à Rouen ;
 Place de la Madeleine, à Saint-Brieuc ;
 Place de la Madeleine, à Vannes.

Place de la Madeleine, à Genève ;
 Place de la Madeleine, à Lausanne.

Arts et Médias 

 La Place de la Madeleine, un livre de Serge Doubrovsky, sorti en 1974,
 Place de la Madeleine, une chanson de Valli, sortie en 1987.